Arttu Luttinen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HIFK || SM-liiga ||41 ||4 ||4 ||8 ||10 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || HIFK || SM-liiga ||50 ||1 ||7 ||8 ||12 ||12 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2004-2005 || HIFK || SM-liiga ||56 ||12 ||13 ||25 ||67 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||56 ||18 ||26 ||44 ||66 ||12 ||4 ||3 ||7 ||39 
|-
|2006-2007 || Senators de Binghamton || LAH ||74 ||12 ||17 ||29 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || HIFK || SM-liiga ||47 ||6 ||10 ||16 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-liiga ||57 ||23 ||16 ||39 ||76 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2009-2010 || HIFK || SM-liiga ||58 ||12 ||20 ||32 ||48 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 59|| 15|| 12|| 27|| 75|| 18|| 5|| 2|| 7|| 12
|-
|2011-2012 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 59|| 18|| 17|| 35|| 106|| 17|| 8|| 2|| 10|| 6
|-
|2012-2013 || HIFK || SM-liiga || 56|| 10|| 14|| 24|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2013-2014 || HIFK || Liiga || 59|| 9|| 15|| 24|| 63|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || HIFK || Liiga || 54 || 19 || 14 || 33 || 32 || 8 || 1 || 3 || 4 || 14
|-
| 2015-2016 || HIFK || Liiga || 56 || 17 || 9 || 26 || 49 || 18 || 5 || 3 || 8 || 6
|-
| 2016-2017 || HIFK || Liiga || 41 || 6 || 6 || 12 || 22 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Fehérvár AV19 || EBEL || 53 || 11 || 17 || 28 || 34 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Fehérvár AV19 || EBEL || 36 || 11 || 13 || 24 || 22 || 6 ||3 ||1 ||4 || 4

Notes et références 

Naissance en septembre 1983
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du HIFK
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Attaquant de hockey sur glace